Vidovec je lahko:
 Vidovec Krapinski (Hrvaška)
 Vidovec Petrovski (Hrvaška)
 Vidovec (Hrvaška)